Threesome steht für:

 Threesome, Sexualpraktik, siehe Flotter Dreier
 Threesome, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Einsam Zweisam Dreisam von Andrew Fleming
 Threesome (Fernsehserie), britische Fernsehserie